Niemcy:
 Kreis Rügen – dawny powiat w latach 1956–1990
 Kreis Rügen – była nazwa dawnego powiatu w latach 1818–1952

Zobacz też:
 Rügen